Oelitsa Stroitelej (Russisch: Улица Строителей) is een station van de geplande Kommoenarka-radius van de Moskouse metro.

Metrostation in Moskou